Семенково, Семёнково — название населённых пунктов в России:

Владимирская область
 Семенково — деревня в Александровском районе.

Вологодская область
 Семёнково — деревня в Кубенском сельском поселении Вологодского района, находится возле населённого пункта Паилово.
 Семёнково — деревня в Майском сельском поселении Вологодского района.
 Семёнково — деревня в Майском сельском поселении Вологодского района, находится возле населённого пункта Марфино.
 Семёнково — посёлок в Семёнковском сельском поселении Вологодского района.
 Семёнково — деревня в Старосельском сельском поселении Вологодского района.
 Семенково — деревня в Грязовецком районе, Комьянское муниципальное образование.
 Семенково — деревня в Грязовецком районе, Перцевское муниципальное образование.
 Семенково — деревня в Междуреченском районе.
 Семенково — деревня в Сокольском районе.
 Семенково — деревня в Сямженском районе.
 Семенково — деревня в Тотемском районе.

Москва
 Семенково — деревня в Троицком административном округе.

Московская область
 Семенково — деревня в Дмитровском районе.
 Семенково — деревня в городском округе Кашира, бывшего сельского поселения Базаровское.
 Семенково — деревня в городском округе Кашира, бывшего сельского поселения Колтовское.
 Семенково — деревня в Клинском районе.
 Семенково — деревня в Наро-Фоминском районе.
 Семенково — деревня в Одинцовском районе.
 Семёнково — деревня в Рузском районе.
 Семёнково — деревня в Сергиево-Посадском районе.
 Семёнково — деревня в городском округе Серебряные Пруды.

Орловская область
 Семенково — деревня в Кромском районе.

Смоленская область
 Семенково — деревня в Ельнинском районе.
 Семенково — деревня в Новодугинском районе.
 Семенково — деревня в Смоленском районе.
 Семенково — деревня в Угранском районе.

Ярославская область
 Семёнково — деревня в Мышкинском районе.
 Семенково — деревня Ростовского района.
 Семенково — деревня в Рыбинском районе.

См. также 

 Семёнково-2